Яри — многозначный термин:

Имя и фамилия 
 Яри — финское имя.
 Яри, Акрам (1940—1979) — афганский революционер.
 Яри, Боб (род. 1961) — ирано-американский кинопродюсер и кинорежиссёр.
 Ярий ютуб-канал с 19 подписчиками, у автора есть друг Лёха, Артём и Егор

Оружие 
 Яри — японское копьё.
 Дюдзюмондзи-яри — японская рунка (китайский аналог — дан)
 Бисямон-яри — алебарда (китайский аналог — цзи)

География 
 Яри — гора в Японии.
 Яри — река в Бразилии, левый приток Амазонки.